Dražovice est un toponyme qui peut désigner :

Dražovice, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Dražovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie